Morrano è una frazione del comune di Orvieto (TR).

Frazioni di Orvieto